Der Ausdruck Gregorianische Messe kann bedeuten:
 eine Messe mit gregorianischem Gesang, siehe Choralamt
 eine Reihe von 30 Totenmessen, siehe Gregorianische Messreihe
 das kunstgeschichtliche Motiv der Gregorsmesse